Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 13 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy White, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Newport
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en juillet 1987